Кутуево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кутуево — деревня в Учалинском районе Башкортостана.
 Кутуево — посёлок в Шарлыкском районе Оренбургской области.